Il singolare maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Yannick Noah 6-0, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (Campione)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Gene Mayer (secondo turno)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 José Higueras (primo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)

 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Yannick Noah (finale)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Gianni Ocleppo (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1980